Тютю́нников — прізвище.

 Тютюнников Борис Никанорович (1895–1985) — радянський хімік, лауреат Ленінської премії.
 Тютюников Ілля Матвійович (1887–?) — український радянський діяч, шахтар, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.